El término Eres puede referirse, en esta enciclopedia, a alguno de los siguientes artículos:

Música 
 Eres (1983), canción de Massiel;
 Eres (1993), canción de Shakira;
 Eres (2004), canción de Café Tacvba;
 Eres (2015), canción de Sergio Dalma;
 Eres (2016), canción de Anahí;
 Eres (1988), canción de Myriam Hernández;
 Eres, canción de Los Bukis;

Marcas comerciales y empresas 
 Eres (1968-1996), marca de ropa de baño francesa;
 Éditions Érès (1980-), editorial francesa.